Ägäisregion steht für:
 Ägäis, eine Meeres-, Insel- und Küstenlandschaft des Mittelmeers
 Ägäisregion (Türkei), Ege Bölgesi, westtürkische Region